Грайфензе () — топоним:

 Грайфензе — озеро в Швейцарии.
 Грайфензе — коммуна в кантоне Цюрих, Швейцария.